Carvalhais (Mirandela), een plaats in de Portugese gemeente Mirandela
 Carvalhais (São Pedro do Sul), een plaats in de Portugese gemeente São Pedro do Sul